Sarpol-e Z̄ahāb kan syfta på följande platser:

Iran 

 Sarpol-e Z̄ahāb (kommunhuvudort i Iran), Kermanshah, 
 Shahrestān-e Sarpol-e Z̄ahāb, kommun, Kermanshah, 

Robotskapade Iranförgreningar